Alessandro Galilei (1691-1736), architecte, mathématicien et théoricien florentin de l'architecture  du début du .
 Galileo Galilei (1564-1642), physicien et astronome italien du , connu en France sous le nom de Galilée. 
 Michelagnolo Galilei (1575-1631), compositeur et luthiste italien de la Renaissance tardive et des débuts du baroque, frère de Galileo Galilei.
 Vincenzo Galilei (v. 1520-1591), luthiste, compositeur, théoricien de la musique, chanteur et professeur de musique italien de la Renaissance, père du savant Galilée et du musicien Michelagnolo Galilei.